TSA (лат.) — аббревиатура, может означать:

 TSA (от ) — Администрация транспортной безопасности (США).
 TSA (от ) — IATA-код аэропорта Суншань.
 TSA (от ) — MTR-код станции  в Гонконге.
 TSA (от  — тайное общество трезвенников) — польская хэви-метал/хард-рок группа .
 TSA (от ) — Двухэтапная аутентификация.